Козановичи — белорусский дворянский род герба Гржимала.

Род происходит от Петра Козановича, войта могилевского, который за защиту города против казаков был пожалован в королевские секретари (1661 год).

Род Козановичей был внесён в VI часть родословной книги Могилёвской губернии.

См. также 
 Казановичи

Литература 
 

Шляхетские роды герба Гржимала
Дворянские роды, на гербах которых изображены павлиньи перья‎